Avion de papier aussi Avion en papier;
 Les avions en papier (ouvrage) de Bruno Coulais
 Avion En Papier (ouvrage) de Darrell